Дама Ма́ргарет Натали́ (Мэ́гги) Сми́т (; род. 28 декабря 1934, Илфорд) — английская актриса.

Двукратный лауреат премии «Оскар», семикратный лауреат премии BAFTA, трёхкратная обладательница премии «Золотой глобус», четырёхкратный лауреат «Эмми» (2003, 2011, 2012, 2016), пятикратная обладательница премии Гильдии киноактёров США, лауреат премии «Тони» и почётной премии Лоуренса Оливье. Дама-Командор ордена Британской империи (1990), кавалер ордена Кавалеров Почёта (2014).

Жизнь и актёрская карьера 
Маргарет Натали Смит родилась 28 декабря 1934 года в городе Илфорд, в Эссексе. Её отец, Натаниэль Смит (1902—1991 г.) — профессор Оксфордского университета, а мать, Маргарет Хаттон (в дев. Литтл 1896—1977), работала секретарем в Глазго. Училась в Оксфорде, где и состоялся её сценический дебют. Первая профессиональная роль в театре — Виола в «Двенадцатой ночи» (1952). С 1959 года состояла в труппе театра «Олд Вик», специализирующегося на шекспировском репертуаре.

В кино Смит играла преимущественно роли строгих и характерных персонажей, таких как Минерва Макгонагалл в фильмах про Гарри Поттера. Шесть раз выдвигалась на премию «Оскар» и дважды удостаивалась её (1970 — «Расцвет мисс Джин Броди», 1979 — «Калифорнийский отель»). В 1989 году была возведена в ранг Дамы-командора Ордена Британской империи и таким образом получила право на почетный титул «дама» (аналог рыцарского титула «сэр»).

Близкая подруга Мэгги Смит — дама Джуди Денч. Они вместе снимались у Франко Дзеффирелли в ленте «Чай с Муссолини» в 1999 году, а также в фильмах «Комната с видом» (1985), «Дамы в лиловом» (2004) и «Отель „Мэриголд“. Лучший из экзотических» (2012).

Личная жизнь

Браки 
29 июня 1967 года Мэгги Смит вышла замуж за актёра  через десять дней после рождения их первого ребёнка. У пары двое детей: Крис Ларкин (род.1967) и Тоби Стивенс (род. 1969). 6 апреля 1975 года Смит и Стивенс развелись.

23 июня 1975 года Смит вышла замуж за драматурга Беверли Кросса, они были женаты вплоть до смерти Кросса 20 марта 1998 года. У Мэгги Смит пятеро внуков.

Здоровье 
В январе 1988 года у Смит была обнаружена болезнь диффузный токсический зоб, после этого она прошла курс лучевой терапии и перенесла хирургическую операцию.

В 2007 году Мэгги Смит перенесла рак груди, который настиг её во время съёмок шестой части «Гарри Поттера», но несмотря на всю серьёзность положения, актриса не прервала своего участия в съемках.

Благотворительность 
В сентябре 2011 года Смит пожертвовала 4,6 миллиона долларов на реконструирование Court Theatre в Новой Зеландии после землетрясения в Крайстчерче в феврале 2011 года. В июле 2012 года она стала патроном Международной ассоциации по глаукоме, надеясь поддержать эту организацию. 27 ноября 2012 года она нарисовала картину и отдала её аукциону Celebrity Paw 2012, который устраивался для сбора средств кошачьему приюту Cats Protection.

В ноябре 2020 года Смит присоединилась к Кеннету Бране, Джуди Денч, Дереку Джейкоби и Иэну Маккеллену для беседы на платформе Zoom в передаче под названием «Только для рыцарей», которая проводилась благотворительной организацией «Действуя для других». Брана описал группу как «величайший квартет шекспировских актёров на планете»: они говорили о взлетах и падениях своей карьеры. В апреле 2021 года Смит появилась на стриминговом мероприятии вместе с Кэтлин Тернер. Мероприятие было организовано в поддержку Королевского театрального фонда.

Избранная фильмография

Награды и номинации 
Полный список наград и номинаций на сайте IMDb.

Примечания 

Лауреаты премии Лоренса Оливье
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале
Лауреаты премии BAFTA
Киноактрисы Великобритании
Лауреаты премии Хелпманна за лучшую женскую роль в пьесе
Лауреаты Специальной премии Общества лондонского театра
Почётные доктора Кембриджского университета